Sakel ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Sakel (1900–1957), polnischer Arzt
 Nicole V. S. Ratzinger-Sakel (* 1981), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin